La maison des Templiers peut désigner plusieurs édifices situés en France :
 la maison des Templiers, à Beaugency, dans le Loiret ;
 la maison des Templiers, à Caen, dans le Calvados ;
 la maison des Templiers, à Couches, en Saône-et-Loire ;
 la maison des Templiers, à Coulmier-le-Sec, dans la Côte-d'Or ;
 la maison des Templiers, à Limoges, en Haute-Vienne ;
 la maison des Templiers, ou maison Notre-Dame, à Douai, dans le Nord.